Miejscowości w USA:
 Doniphan – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Ripley
 Doniphan – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Hall
Gminy w USA:
 Doniphan (ang. Doniphan Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ripley
 Doniphan (ang. Doniphan Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Hall
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Doniphan (ang. Doniphan County) – w stanie Kansas